Тютрин — фамилия. Известные носители:
 Тютрин, Арыйан Иннокентьевич (1994) — российский борец вольного стиля;
 Тютрин, Фёдор Степанович — Герой Социалистического Труда.